Amerikai Egyesült Államok
 Farrington (Észak-Karolina)
 Farrington (Illinois)
 Farrington (Washington)

Nevek
 Farrington, családnév
 Farrington, keresztnév